Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub BV De Graafschap in het seizoen 2013/14.

Deze pagina geeft informatie en diverse statistieken van voetbalclub De Graafschap in het seizoen 2013/14.
De Graafschap speelt dit seizoen in de Eerste Divisie, na de degradatie van 2 seizoenen geleden uit de Eredivisie eindigde De Graafschap het afgelopen seizoen op een achtste plaats in de Eerste Divisie. Verder zal De Graafschap deelnemen aan het nationale toernooi de KNVB beker.

Selectie

Transfers

Zomer

Winter

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2013/14.

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de nacompetitie in het seizoen 2013/14.

2014
Graafschap